Solidus bezeichnet

 ein Beziehungszeichen, siehe Schrägstrich
 eine historische Goldmünze, siehe Solidus
 die Soliduslinie bzw. Solidustemperatur beim Schmelzen von Legierungen und Gemischen
 ein Schweizer RoboCup-Team, siehe Team Solidus